Brunntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Brunntjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Brunntjärnen, Värmland, sjö i Grums kommun, 
Brunntjärnarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Brunntjärnen, sjö i Strömsunds kommun, 
Neder-Brunntjärnen, sjö i Bergs kommun,

Se även
Bruntjärn, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn